Germania
 Lichterfelde – frazione del comune di Altmärkische Wische (Sassonia-Anhalt)
 Lichterfelde – frazione del comune di Niederer Fläming (Brandeburgo)
 Lichterfelde – frazione del comune di Schorfheide (Brandeburgo)
 Lichterfelde  – quartiere della città di Berlino